SonarQube (бывший Sonar) — платформа с открытым исходным кодом для непрерывного анализа () и измерения качества программного кода.

Поддерживает анализ кода и поиск ошибок согласно правилам стандартов программирования MISRA C, MISRA C++, MITRE/CWE и CERT Secure Coding Standards. Также распознаёт ошибки из списков OWASP Топ-10 и CWE/SANS Топ-25 ошибок программирования.

Несмотря на то, что платформа использует различные готовые инструменты, SonarQube сводит результаты к единой информационной панели (), ведя историю прогонов и позволяя тем самым увидеть общую тенденцию изменения качества программного обеспечения в ходе разработки.

Принципы работы 
SonarQube измеряет качество программного кода в соответствии с семью показателями (и соответствующими метриками) качества программного обеспечения, которые разработчики называют :

 Потенциальные ошибки 
 Стиль программирования
 Тесты
 Повторения участков кода
 Комментарии
 Архитектура и проектирование
 Сложность

Так, тесты оцениваются не только с точки зрения успешности исполнения, но и по тестовому покрытию исходного кода.

Во главу угла в SonarQube поставлено измерение качества в соответствии с концепцией технического долга (), реализованное в виде плагина. Долг вычисляется в долларах и человеко-днях, а также по типам показателей, в процентах.

Возможности 
SonarQube позволяет анализировать многоязычные проекты, хотя для каждого языка делается свой анализ. Анализируемый язык необходимо указывать явным образом.

Открытая версия программы поддерживает следующие плагины:
 CSS
 Erlang
 Java Properties
 JSON
 Puppet
Для платной версии (Enterprise) доступны плагины:
 ABAP (коммерческий плагин)
 C/C++ (коммерческий плагин)
 C#
 COBOL (коммерческий плагин)
 Delphi
 Flex / ActionScript
 Groovy
 Java
 JavaScript
 Objective-C (коммерческий плагин)
 PHP
 PL/I (коммерческий плагин)
 PL/SQL (коммерческий плагин)
 Python
 Swift (коммерческий плагин)
 VB.NET (коммерческий плагин)
 Visual Basic 6 (коммерческий плагин)
 Web
 XML
C 2016 года для открытой версии SonarQube появился плагин для языка 1С.

Примечания

Литература 
 

Свободное программное обеспечение, написанное на Java
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL
Статические анализаторы кода